Okręty US Navy o nazwie USS "Acoma":

 USS "Acoma" (SP-1228) był okrętem patrolowym
 USS "Acoma" (YTB-701) był holownikiem
Acoma